Пьерфиш — коммуна во Франции, в департаменте Аверон.
 Пьерфиш — коммуна во Франции, в департаменте Лозер.